Bourgeon peut faire référence à :
 Bourgeon, un organe végétal,
 Bourgeon, une structure embryonnaire d'un organe en morphogenèse animale,
 Prix Bourgeon, un prix décerné en marge des Internationaux de France de tennis,
 Bourgeon, un label de qualité bio utilisé en Suisse,
 François Bourgeon, un auteur de bande dessinée français,
 Guillaume Bourgeon, un gymnaste français,
 Jean-Baptiste-François de Bourgeon, homme politique français.

Voir aussi
 ,